Karel van Mander har flere betydninger:

 Karel van Mander I (1548-1606) – hollandsk maler, far til
 Karel van Mander II (1579-1623) – hollandsk maler og tapetvæver, far til
 Karel van Mander III (ca. 1609-1670) – hollandsk maler

 Karel van Manders Gård – en historisk bygning på Østergade i København
 Karel van Mander (natklub) – natklub i ovennævnte